Federație se poate referi la:

Federație - un stat guvernat după sistemul federalist (o uniune de state autonome).
O organizație, precum ar fi organizațiile sindicale, companiile sau ONG-urile cu structuri asemănătoare cu cele ale federațiilor politice (o uniune de organizații autonome). Exemple: federație sportivă, federație sindicală, federație patronală. Două sau mai multe astfel de federații reunite formează o confederație. 
Printre eurosceptici, cuvântul se referă la caracterul supranațional al Uniunii Europene, fără să țină seama de faptul că UE funcționează pe principii federale (federalism european) sau prin consens.
Federația Australiană - un eveniment istoric specific;

Legături externe